Nøjsomhed kan henvise til:

 Nøjsomhed (herregård) - en herregård når Maribo på Lolland
 Nøjsomhed (landsted) - et tidligere landsted på Østerbrogade i København